

Caratteristiche tecniche
È un terzino destro che può essere schierato anche sulla fascia opposta.

Carriera

Nazionale
Con la Nazionale Under-21 inglese ha preso parte ai Mondiali Under-20 2011, giocando da titolare tutti i match.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Barnsley: 2015-2016

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi